Mesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mesjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (56,7 ha)
Sör-Mesjön, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,53 km²)
Mesjön (Hörnefors socken, Västerbotten, 706453-169470), sjö i Nordmalings kommun och Umeå kommun,  (59,1 ha)
Mesjön (Hörnefors socken, Västerbotten, 707033-171191), sjö i Umeå kommun,  (5,32 ha)
Mesjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,53 km²)
Mesjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (1,08 km²)

Se även
Messjön, sjö i Lindesbergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn